Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“», среди которых было три итальянских. Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Италия принимает участие в борьбе за «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке с момента создания награды. На 2016 год, 28 итальянских фильмов были номинированы на премию, 11 её получили. Среди всех стран, подававших заявки на премию, Италия стоит на первом месте по количеству полученных премий, обгоняя Францию (9 премий), Испанию (4 премии) и Японию (также 4 премии), и на втором месте по количеству номинированных фильмов после Франции (34 номинации), обгоняя Испанию (19 номинаций). Два итальянских режиссёра — Федерико Феллини и Витторио Де Сика — получили по несколько «Оскаров». Феллини получил четыре премии — что является рекордом за всю историю Академии — за фильмы «Дорога», «Ночи Кабирии», «Восемь с половиной» и «Амаркорд»; а также снял три других фильма, претендовавших на «Оскар», но не бывшими номинированными на него. Де Сика получил два «почётных „Оскара“» за фильмы «Шуша» и «Похитители велосипедов» до введения официальной награды за лучший фильм на иностранном языке и два «Оскара» за фильмы «Вчера, сегодня, завтра» и «Сад Финци-Контини» после; кроме того, его фильм «Брак по-итальянски» был также номинирован на премию.

Список фильмов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Италии

Италия